Albert Józef Wettyn, właśc. Albert Józef Maria Franciszek Ksawery Wettyn (ur. 30 listopada 1934 w Bambergu, zm. 6 października 2012 w Monachium) – książę saski z dynastii Wettynów (linii albertyńskiej), członek saksońskiej rodziny królewskiej, pretendent do tronu Saksonii.

Czwarte dziecko (drugi syn) księcia Fryderyka Krystiana i księżniczki Elżbiety Heleny Thurn und Taxis, młodszy brat księcia Marii Emanuela i zarazem wnuk ostatniego króla Saksonii, Fryderyka Augusta III. 12 kwietnia 1980 roku zawarł morganatyczne małżeństwo z Elmirą Henke (Niemką, ur. 25 grudnia 1930 roku w Łodzi).

Pomimo formalnej zgody dla projektu starszego brata, dążącego do tego, ażeby jego następcą oraz spadkobiercą rodu został ich wspólny siostrzeniec, Aleksander z Saksonii-Gessaphe – w tym celu książę Albert Józef wraz z małżonką Elmirą oraz innymi członkami rodziny królewskiej podpisał nawet specjalny dokument z 14 maja 1997 roku – latem 2002 roku miał oświadczyć, że „tymczasowo odwołuje” zawarte porozumienie. Zmieniając zdanie, stanął na stanowisku, że następstwo po Marii Emanuelu powinno przysługiwać, zgodnie z prawem salickim (uchylonym wszakże przez Konstytucję Królestwa Saksonii z 1831 roku), wszystkim męskim przedstawicielom dynastii Wettynów bez względu na zawierane małżeństwa. Po śmierci starszego brata, dnia 23 lipca 2012 roku ogłosił się głową saksońskiej rodziny królewskiej. To samo – na podstawie postanowień umowy z 1997 roku – uczynił Aleksander de Afif, co o mało nie skończyło się awanturą na pogrzebie zmarłego. Ponieważ kwestia ta jest problematyczna, przeto dnia 23 lipca 2012 roku książę Albert Józef został jednym z dwóch pretendentów do królewskiej korony Saksonii. Zmarł niecałe trzy miesiące po starszym bracie.

Rodzeństwo 
 Maria Emanuel (1926–2012) – głowa rodu Wettynów, pretendent do tronu saskiego, mąż księżniczki Anastazji z Anhaltu;
 Maria Józefa (1928–2018);
 Maria Anna (1929–2012) – żona Roberta de Afif; matka Aleksandra z Saksonii-Gessaphe;
 Matylda Maria (1936–2018) – w latach 1968–1993 żona księcia Jana z Saksonii-Coburg und Gotha-Kohary.

Przodkowie

Powiązania dynastyczne z innymi pretendentami do tronu

Przypisy 

Wettynowie
Urodzeni w 1934
Zmarli w 2012
Pochowani na Starym Cmentarzu Katolickim w Dreźnie
Ludzie urodzeni w Bambergu